Jochmus ist der Familienname folgender Personen:

 August Giacomo Jochmus (1808–1881), österreichischer Feldmarschallleutnant und deutscher Reichsminister
 Philipp Jochmus (1853–1932), deutscher General
 Harry Jochmus (1855–1915), deutscher Maler
 Hedwig Jochmus (1899–1993), deutsche Politikerin und MdB